La Fille de l'après-midi est le septième single de la chanteuse Élodie Frégé et premier extrait de son troisième album studio La Fille de l'après-midi. 

Single musical sorti en 2010
Single publié par Mercury Records